Danube (nombre en inglés y francés del río Danubio), hace referencia a varios artículos:

Lugares
Danube (Minnesota), ciudad en el condado de Renville, estado estadounidense de Minnesota.
Danube (Nueva York), pueblo en el condado de Herkimer, estado estadounidense de Nueva York.
Estación de Danube, de la línea 7 bis del metro de París.

Además
Blue Danube, banda austríaca que representó a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión 1980.
Danubio (desambiguación)